КПК — акронім кириличними літерами К, П, К. Може означати:
 Комуністична партія Китаю
 Кишеньковий персональний комп'ютер
 Кубок Першого каналу
 Кримінально-процесуальний кодекс, або Кримінальний процесуальний кодекс України (КПК)
 Комбінована вакцина проти кору, епідемічного паротиту та краснухи (КПК)